Marshmellow Records kan verwijzen naar

 Marshmellow Records (Canada), een Canadees platenlabel
 Marshmellow Records (Japan), een Japans platenlabel voor jazz